Серия W или Walkman - линейка телефонов от Sony Ericsson, которые предназначены преимущественно для прослушивания аудио.